United Cup 2023 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner tre steder i Australien i perioden 29. december 2022 - 8. januar 2023 med deltagelse af 18 mixed landshold. Det var den første udgave af United Cup, og turneringen var en del af ATP Tour 2023 og WTA Tour 2023.

Turneringen blev vundet af USA, som i finalen besejrede Italien med 4-0. USA's hold bestod af Taylor Fritz, Jessica Pegula, Frances Tiafoe, Madison Keys, Denis Kudla, Alycia Parks, Hunter Reese og Desirae Krawczyk samt holdkaptajn David Witt. Italien stillede op med følgende spillere: Matteo Berrettini, Martina Trevisan, Lorenzo Musetti, Lucia Bronzetti, Andrea Vavassori, Camilla Rosatello og Marco Bortolotti under ledelse af kaptajn Vincenzo Santopadre.

I semifinalerne vandt USA over Polen med 5-0, mens Italien kvalificerede sig til finalen med en sejr på 4-1 over Grækenland.

Præmier 

Den samlede præmiesum for United Cup 2023 androg $ 15.000.000.

Format 

De 18 landshold var inddelt i seks puljer med tre hold i hver pulje, og hver værtsby var vært for to puljer. I hver pulje spillede holdene en enkeltturnering alle-mod-alle, og i hver værtsby spillede de to gruppevindere en playoff-kamp om en plads ved finalestævnet i Sydney.

Finalestævnet har deltagelse af fire hold: de tre playoff-vindere samt den bedste taber af de tre playoff-kampe.

Spillesteder 

Turneringen blev afviklet på tre spillesteder i hver sin by. Hver af spillestederne var vært for to indledende grupper og en værtsby-finale. Semifinalerne og finalen blev spillet i Sydney.

Hold 

Holdene bestod af 3-4 mænd og 3-4 kvinder.

Kvalifikation 

Turneringen havde deltagelse af 18 hold. De første 12 hold kvalificerede sig til United Cup 2023 baseret på placeringen på ATP's og WTA's verdensrangliste i single for landets bedste spiller, seks fra ATP Tour og seks fra WTA Tour, pr. 7. november 2022. De sidste 6 pladser gik til de 6 lande, hvor den bedste spiller på de to singleranglister havde den laveste samlede rangering. Værtslandet Australien var garanteret et wildcard, hvis ikke holdet var blandt de 17 første kvalificerede lande.

Følgende seks lande kvalificerede sig til United Cup 2023 på baggrund af landets bedste spiller på ATP's verdensrangliste i single. De fem første lande blev afgjort pr. 7. november 2022, mens det sidste land blev afgjort den 21. november 2022 efter ATP Finals 2022.

Følgende seks lande kvalificerede sig til United Cup 2023 på baggrund af landets bedste spiller på WTA's verdensrangliste i single.

Følgende seks lande kvalificerede sig til United Cup 2023 på baggrund af summen af rangeringen for landets bedste spiller på både ATP's og WTA's verdensrangliste i single.

Seedning og gruppeinddeling 

Holdene blev seedet i henhold til den bedste spillers placering på ATP's verdensrangliste i single og inddelt i fire seedningslag. De 2 sidste af de 18 hold var ukendt på seedningstidspunktet.

Holdene blev ved lodtrækning inddelt i seks grupper med et hold fra hvert seedningslag. De to sidste hold, Bulgarien og Kasakhstan, var endnu ikke kvalificeret på lodtrækningstidspunktet, men blev efterfølgende placeret i gruppe A og B.

Holdopstilling

Indledende runde

Gruppe A

Stilling

Holdkampe

Gruppe B

Stilling

Holdkampe

Gruppe C

Stilling

Holdkampe

Gruppe D

Stilling

Holdkampe

Gruppe E

Stilling

Holdkampe

Gruppe F

Stilling

Holdkampe

Værtsbyfinaler 

Værtsbyfinalerne havde deltagelse af de seks gruppevindere, og de tre vindere gik videre til semifinalerne. Derudover gik den bedste af de tre tabere også videre til semifinalerne.

Taberstilling 

Den fjerde og sidste semifinaleplads gik til den bedste af de tre tabere af værtsbyfinalerne.

Slutspil 

Semifinalerne og finalen blev spillet i Sydney.

Semifinaler

Finale

Eksterne henvisninger 

 United Cup

Noter 

2023
ATP Tour 2023
WTA Tour 2023